Eine nach Luise von Mecklenburg-Strelitz benannte Luisenbrücke gibt es in
 Kleve
 Leipzig, siehe Karl-Heine-Kanal
 Saarbrücken, siehe Stadtmitte am Fluss
 als frühere Königin-Luise-Brücke in Sowetsk (Kaliningrad)
 Villingen